Die Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen 2000 (engl.: African Women Championship, franz.: Championnat d'Afrique de football féminin) war die zweite offizielle Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Frauenfußball und fand vom 11. bis zum 25. November in Südafrika statt. Spielorte waren Thembisa und Vosloorus.

Titelverteidiger Nigeria errang erneut den Titel und wurde zum vierten Mal in Folge Afrikameister.

Modus 
Die acht qualifizierten Mannschaften wurden auf zwei Vierergruppen aufgeteilt. Innerhalb der Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Halbfinalverlierer spielen um den dritten Platz.

Qualifikation 
In einer K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel wurden die Endrundenteilnehmer ermittelt. Kenia sollte gegen Réunion in einer Vorausscheidung antreten, verzichtete aber. Titelverteidiger Nigeria und Gastgeber Südafrika waren automatisch für die Endrunde qualifiziert.

|}

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Nachdem Nigeria in der 73. Spielminute mit 2:0 in Führung gegangen war, bewarfen südafrikanische Fans die Linienrichterin Pamela Ochieng (Kenia), die korrekterweise kein Abseits angezeigt hatte, und nigerianische Spielerinnen mit Flaschen und anderen Gegenständen. Es kam später zu Handgreiflichkeiten mit nigerianischen Fans. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Randalierer auseinanderzubringen. Nachdem drei Versuche, das Spiel wieder anzupfeifen, scheiterten, wurde das Spiel abgebrochen. Später erklärte der afrikanische Verband Nigeria zum Sieger.

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (englisch)

2000
Afrikameisterschaft der Frauen 2000
Afrikameisterschaft der Frauen
Sportveranstaltung in Südafrika
Sport (Ekurhuleni)